Abbey Brook ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Abbey Brook (Somersville Pond), Fluss in Connecticut
 Abbey Brook (Chicopee River), Fluss in Massachusetts
 Abbey Brook (Browns River), Fluss in Vermont

in England:
 Abbey Brook (Derbyshire), Fluss in Derbyshire